«Смерть лорда Эджвера» () — британский детективный фильм режиссёра Генри Эдвардса, вышедший в 1934 году. В главных ролях снялись Остин Тревор, Джейн Карр и Ричард Купер. Сюжет фильма основан на романе Агаты Кристи «Смерть лорда Эджвера», впервые опубликованном в 1933 году.

Остин Тревор исполнил роль Эркюля Пуаро в третий раз, ранее он снимался в этой роли в фильмах «Алиби» и «Чёрный кофе», вышедших в 1931 году. Все три фильма сняты на киностудии Twickenham.

В ролях 
 Остин Тревор — Эркюль Пуаро
 Джейн Карр — леди Эджвер
 Ричард Купер — капитан Гастингс
 Джон Тернбулл — инспектор Джепп
 Майкл Шепли — капитан Роланд Marsh
 Лесли Перинс — Bryan Martin
 Шарль Франс — лорд Эджвер
 Эсме Перси — герцог Мертон

Ссылки 
 Lord Edgware Dies at IMDB

Детективные фильмы Великобритании
Фильмы об Эркюле Пуаро
Фильмы на английском языке